Il doppio del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Alberto Martín che hanno battuto in finale Denis Gremelmayr e Simon Greul 7-5, 2-6, [10-3].

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)
 Ross Hutchins /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

 Johan Brunström /  Jasper Smit (primo turno)
 James Cerretani /  Guillermo García López (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2008